Perković steht für:
 Perković (Kroatien), Dorf in Kroatien und Teil der Stadt Šibenik

Perković (auch Percovich oder Perkovich) ist der Familienname folgender Personen:
 George Perkovich (* 1958), US-amerikanischer Politikwissenschaftler und Friedensforscher
 Jasmin Perković (* 1980), kroatischer Basketballspieler
 Josip Perković (* 1945), ehemaliger Mitarbeiter des jugoslawischen Geheimdienstes
 Margarita Percovich (* 1941), uruguayische Politikerin
 Marko Perković Thompson (* 1966), kroatischer Popsänger und Komponist
 Nathan Perkovich (* 1985), kroatisch-US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Sandra Perković (* 1990), kroatische Diskuswerferin
 Vivian Perkovic (* 1978), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin